Elátkozottak (La caduta degli dei / Die Verdammten) – 1969-es olasz–nyugatnémet–svájci filmdráma, rendezte Luchino Visconti 
 Elátkozottak (Cursed), más címen Vérfarkas – 2005-es amerikai horrorfilm, rendezte Wes Craven